Bimia é um gênero de coleóptero da tribo Bimiini (Cerambycinae); compreende apenas uma única espécie, com distribuição restrita à Austrália.

Sistemática
 Ordem Coleoptera
 Subordem Polyphaga
 infraordem Cucujiformia
 Superfamília Chrysomeloidea
 Família Cerambycidae
 Subfamília Cerambycinae
 Tribo Bimiini
 Gênero Bimia (White, 1850)
 Bimia bicolor (White, 1850)

Bimia
Bimia